Az FK Bodø/Glimt egy 1916-ban alapított norvég labdarúgócsapat, melynek székhelye Bodø-ben található. A klub színei: sárga és fekete. Hazai pályájuk az Aspmyra Stadion, melynek befogadóképessége 7354 fő.

Történelem
A klubot 1916-ban alapították Glimt (magyarul: villanás) néven, miután a településnek nem volt korábban csapata. Ezzel szemben a környékbeli kisebb városok (Narvik, Mo i Rana) viszont rendelkeztek klubokkal, így volt mit pótolni. 1946-ban azonban megváltoztatták a csapat nevét, miután egy másik - korábban alapított - együttes is ugyanilyen néven futott. Ezzel alapították meg a a jelenlegi nevén is futó FK Bodø/Glimtet. 
Az FK Bodø/Glimt a 2000-es évekig mindössze két kupagyőzelmet tud felmutatni (1975, 1993) és általában az első- és másodosztály között ingázott. Legutóbb 2017-ben szerepeltek az OBOS-Ligaenben, ami a második vonalnak felel meg Norvégiában. Ekkor érkezett a csapathoz Kjetil Knutsen is, aki a 2019-ben kezdődő aranykor egyik fő letéteményesének tartanak. Az ő irányításával ért el a csapat két bajnoki címet (2020, 2021), amely egyben egész Észak-Norvégia első bajnoki címei voltak, illetve kétszer ezüstérmet is szereztek (2019, 2022). A csapat bejutott mind az Európa Liga, mind a Konferencia Liga csoportkörébe is és két szezonban is megélte a tavaszi folytatást a gárda a nemzetközi kupában. A klubot 1916-ban alapították Glimt (magyarul: villanás) néven, miután a településnek nem volt korábban csapata. Ezzel szemben a környékbeli kisebb városok (Narvik, Mo i Rana) viszont rendelkeztek klubokkal, így volt mit pótolni. 1946-ban azonban megváltoztatták a csapat nevét, miután egy másik - korábban alapított - együttes is ugyanilyen néven futott. Ezzel alapították meg a jelenlegi nevén is futó FK Bodø/Glimtet.

Az FK Bodø/Glimt a 2000-es évekig mindössze két kupagyőzelmet tud felmutatni (1975, 1993) és általában az első- és másodosztály között ingázott. Legutóbb 2017-ben szerepeltek az OBOS-Ligaenben, ami a második vonalnak felel meg Norvégiában. Ekkor érkezett a csapathoz Kjetil Knutsen is, aki a 2019-ben kezdődő aranykor egyik fő letéteményesének tartanak. Az ő irányításával ért el a csapat két bajnoki címet (2020, 2021), amely egyben egész Észak-Norvégia első bajnoki címei voltak, illetve kétszer ezüstérmet is szereztek (2019, 2022). A csapat bejutott mind az Európa Liga, mind a Konferencia Liga csoportkörébe is és két szezonban is megélte a tavaszi folytatást a gárda a nemzetközi kupában.

Sikerek 
Eliteserien
 Bajnok (2): 2020, 2021
 Ezüstérmes (5): 1977, 1993, 2003, 2019, 2022

OBOS-ligaen
 Győztes (2): 2013, 2017

Norvég kupa
 Győztes (2): 1975, 1993
 Döntős (3): 1977, 1996, 2003

Jelenlegi keret 
2023. március 9. szerint.

 

 
 

 

 (kölcsönben a Lorient csapatától)

A nemzetközi kupasorozatokban

Jegyzetek

Fordítás 

Norvég labdarúgócsapatok
1916-ban alapított labdarúgócsapatok